

Pessoas
Owen Barfield
Owen Cauldwell
Owen Chamberlain
Owen Wilson
Michael Owen
Robert Owen

Localidades
Owen (Alemanha)
Owen (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes